– sommergibile classe Saphir della Marine nationale
 Classe Rubis – classe composta da 6 sottomarini nucleari d'attacco francesi
  – sottomarino nucleare della Marine nationale francese
 Józef Rubiś – fondista e biathleta polacco
 Scintex Rubis – velivolo leggero degli anni sessanta